Каталинас има више значења:

 Каталинас, Гранха Мистер Пољо (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каталинас, Франсиско Виља (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику